Der Frauen-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2006 bestand aus vier Läufen. Austragungsort war die Bob- und Rodelbahn Cesana Pariol in Cesana Torinese. Die ersten beiden Läufe fanden am 11. Februar um 16:00 Uhr und 18:30 Uhr statt, der dritte und vierte Lauf am 12. Februar um 16:00 Uhr und 18:30 Uhr. Am Start waren 30 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern, von denen 24 in die Wertung kamen.

Es gab einen deutschen Dreifachsieg: Olympiasiegerin wurde (wie vier Jahre zuvor) Sylke Otto, den zweiten Platz belegte Silke Kraushaar, auf den dritten Platz fuhr Tatjana Hüfner.

Titelträgerinnen

Ergebnis 
(Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeit in Minuten)

Weblinks 
 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 6,0 MB)

Einsitzer Frauen